La crème d'ail (en arabe كريمة الثوم) est une préparation culinaire du Moyen-Orient et d'origine syrienne à Alep.

Elle est servie en accompagnement pour de nombreux plats du Moyen-Orient.

Cette sauce sert comme condiment pour de nombreux plats de cuisine libanaise. 

Cette sauce est utilisée comme sauce de sandwich de chawarma ou pour accompagner les frites et le ketchup.

Elle est composée notamment d'ail, de blanc d'œuf, du jus de citron, de sel et d'huile de tournesol.

Préparation 

Nettoyer les gousses d'ail et ôter le germe puis séparer le blanc du jaune d’œuf et réserver ce dernier pour un autre usage. 

Presser la moitié du citron et récupérer le jus et dans une jatte, mixer ensemble à l'aide du mixeur plongeant les gousses d'ail avec le jus de citron et le blanc d’œuf, une pincée de sel et quelques tours du moulin de poivre. Lorsque le blanc d’œuf est bien mousseux, y ajouter petit à petit, en fin filet, l'huile de tournesol jusqu'à obtenir la consistance d'une mayonnaise. Réserver une à deux heures au frais jusqu'au moment du service. 

Il existe des variantes qui utilisent la farine à la place des œufs la farine ou la farine de riz.

À l’origine, cette recette était préparée au mortier et au pilon.

Notes et références 

Cuisine au Moyen-Orient
Cuisine syrienne